Afrikas del av kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 samordnades av Caf, Afrikas fotbollsförbund. Det är totalt 52 länder som deltar i kvalspelet och spelar om fem platser till fotbolls-VM 2014.

Format
De 52 länderna seedades och de 24 lägst rankade länderna fick gå in i den första omgången där lagen lottades mot varandra för att spela tolv dubbelmöten. De tolv segrarna går tillsammans med de 28 högst rankade lagen in i andra omgången som består av 40 lag i tio grupper om fyra lag i varje grupp. De tio gruppsegrarna går vidare till ett playoff där de fem vinnarna går till VM.

Första omgången

Andra omgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Tredje omgången

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (CAF)